Losowa (; ) ist eine Stadt in der Ukraine in der Oblast Charkiw mit 57.000 Einwohnern (2015).

Sie ist das Zentrum des Rajons Losowa und gliederte sich bis Juli 2020 neben der eigentlichen Stadt noch in die Siedlung städtischen Typs Panjutyne sowie die Dörfer Chlibne (), Domacha (), Hersewaniwske (), Lissiwske () und Ukrajinske (), bis 2016 Dymytrowa/.

Geografie
Losowa liegt auf einer Höhe von  am Ufer der Brytaj (), einem 84 km langen Nebenfluss der Bereka, etwa 120 km südlich vom Oblastzentrum Charkiw.
Durch die Stadt verlaufen die Territorialstraßen T–21–07 und T–21–13.

Geschichte 
Dem im Jahre 1639 gegründeten Ort wurden 1869 die Stadtrechte verliehen. Bereits 1869 wurde ein Bahnhof an der Bahnstrecke Sewastopol–Charkiw eröffnet, später erfolgte die Eröffnung weiterer Strecken, wodurch die Stadt zu einem wichtigen Eisenbahnknoten der Oblast wurde.

Am 27. Oktober 2008 kam es zu einer Explosion in einem Depot des Militärs, es waren jedoch keine Verletzten oder Toten zu beklagen.

Bevölkerung 

Quellen:

Söhne und Töchter der Stadt 
 Oleksandr Hladkyj (* 1987), ukrainischer Fußballspieler
 Hugo Jedig (1920–1991), russlanddeutscher Sprachwissenschaftler, Historiker
 Wladimir Alexejewitsch Kutscherenko (1909–1963), sowjetischer Bauingenieur und Politiker
 Anatol Rapoport (1911–2007), zentraler Vordenker der Systemwissenschaften

Weblinks 

 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der modernen Ukraine (ukrainisch)
 Webseite der Stadtgemeinde auf rada.info (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Charkiw
Gegründet 1639